Павел Фролов:
 Фролов, Павел Васильевич (1904—?) — инженер-конструктор, кораблестроитель.
 Фролов, Павел Григорьевич (1909—1991) — лейтенант, Герой Советского Союза.